Cristóbal de la Sierra — município de Castela e Leão, Espanha
Cristóbal (Panamá) — cidade
Cristóbal (República Dominicana) — cidade

Desambiguações de topônimos